Fundation steht für:
 Stiftung, eine Einrichtung, welche mit Hilfe eines Vermögens einen vom Stifter festgelegten Zweck verfolgt
 schweizerisch Fundament, im Bauwesen Teil der allgemeinen Gründung.